Никола́й Ива́нович Андро́нов (30 апреля 1929, Москва, СССР — 10 ноября 1998, Москва, Российская Федерация)— советский живописец, монументалист, педагог, один из основоположников сурового стиля. Академик РАХ. Народный художник РФ (1996). Лауреат Государственной премии СССР (1979).

Биография 
Родился в Москве. Отец — профессор математики Иван Кузьмич Андронов. Во время войны жил в селе у реки Суры, на родине матери.

С 1943 по 1948 год учился в средней художественной школе в Москве. В 1948 году переехал в Ленинград и поступил в институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

В 1951 году впервые принял участие в групповой выставке произведений ленинградских художников.

В 1952 году женился на Наталье Алексеевне Егоршиной и возвратился в Москву. Продолжил обучение в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, где его учителем стал Дмитрий Мочальский. Окончил институт в 1954 году.

С 1954 по 1956 год работал в городе Куйбышеве. В 1958 году вступил в Московский Союз художников. В 1960 году работал в Сибири.

В 1962 году на выставке «30 лет МОСХа» в Манеже представил картину «Плотогоны». Картину объявили примером «злостного формализма». Андронова исключили из Союза художников, и он уехал в Вологодскую область, в село Ферапонтово возле знаменитого монастыря.

В 1967 году совместно с В. Элькониным и А. Васнецовым создал мозаику на фасаде киноконцертного зала «Октябрь» в Москве. Впервые участвовал в зарубежной выставке, в Париже, затем (в 1970 году) в Праге.

В 1968 году подписал «Письмо 120» в защиту Александра Гинзбурга.

В 1974 году в музее-усадьбе «Абрамцево» состоялась первая персональная выставка Андронова.

С 1976 по 1988 год был председателем секции монументальной живописи МОСХ.

В 1978 году Андронову было присуждено почётное звание «Заслуженный художник РСФСР».

В 1979 году получил Государственную премию СССР за мозаику «Человек и печать» в интерьере здания газеты «Известия», выполненную совместно с А. Васнецовым.

В 1979—1980 годах занимался декоративным оформлением клуба советского посольства в США.

Работал над оформлением Павелецкого вокзала после его реконструкции в 1988 году.

Избран  член-корреспондентом  Академии художеств СССР в 1988 году.

С 1992 года вёл мастерскую в Московском художественном институте имени Сурикова. Там же возглавлял созданную по его инициативе кафедру композиции.

Принимал участие в оформлении станций метро «Крестьянская застава» и «Савёловская».

В апреле 1996 года удостоен звания «Народный художник Российской Федерации».

Академик РАХ с 1997 года.

Умер 10 ноября 1998 . Похоронен, как и его отец, на Введенском кладбище (20 уч.).

Семья
 Жена — Наталья Алексеевна Егоршина (1926—2010) — живописец и художник прикладного искусства, член-корреспондент РАХ (2001).
 Дочь — Андронова Мария Николаевна (1953 г.рожд.) — живописец. Живёт и работает в Москве.

Выставки 
 2013 Выставка работ Николая Андронова. Рисунки и акварели разных лет , галерея Открытый клуб, Москва

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 Институт русского реалистического искусства (ИРРИ), Москва.
 Волгоградский музей изобразительных искусств, Волгоград.
 Ивановский областной художественный музей, Иваново.

Примечания

Литература 
 Андронов Н. И. Когда я рисую. Сборник. Советская графика. — М.: 1979.
 Сарабьянов Д. В. Николай Андронов. — М.: Сов. художник, 1982. — 132 с.
Морозов А. НИКОЛАЙ АНДРОНОВ СЕГОДНЯ . — Третьяковская галерея : журнал. — 2009. — № 4 (25).

Ссылки 
 Выставка «Николай Иванович Андронов и Наталья Алексеевна Егоршина». 170 картин из собрания семьи художников 

Художники СССР
Художники России
Художники XX века
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Художники-пейзажисты СССР
Художники-портретисты СССР
Художники-монументалисты СССР
Художники-мозаичисты
Похороненные на Введенском кладбище